

Osoby o nazwisku Löw 
 Jehuda Löw ben Bekalel (ur. ok. 1520, zm. 1609) – żydowski talmudysta, filozof i kabalista
 Konrad Löw (ur. 1931) – niemiecki prawnik
 Joachim Löw (ur. 1960) – niemiecki trener piłkarski
 Reinhard Löw (ur. 1949) – niemiecki filozof
 Ryszard Löw (ur. 1931) – polski publicysta i krytyk literacki pochodzenia żydowskiego

Osoby o nazwisku Lőw 
 Zsolt Lőw (ur. 1979) – węgierski piłkarz

Osoby o nazwisku Loew 
 Jacques Loew (ur. 1908, zm. 1999) – francuski dominikanin
 Peter Oliver Loew (ur. 1967) – niemiecki historyk
 Marcus Loew (ur. 1870, zm. 1927) – amerykański magnat finansowy pochodzenia żydowski, twórca wytwórni MGM